Ōishi ist der Familienname folgender Personen:

 Asuki Ōishi (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Atsuto Ōishi (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Ayami Ōishi (* 1991), japanischer Ruderin
 Hisako Ōishi (1936–2012), japanische Politikerin (DSP, DPJ)
 Masamitsu Ōishi (* 1945), japanischer Politiker
 Nobuyuki Ōishi (* 1939), japanischer Fußballspieler
 Nobuyuki Ōishi (Fußballspieler, 1974) (* 1974), japanischer Fußballspieler
 Ryō Ōishi (* 1977), japanischer Fußballspieler
 Ryūhei Ōishi (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Satoshi Ōishi (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Takao Ōishi (* 1964), japanischer Fußballspieler
 Takaya Ōishi (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Tetsuya Ōishi (* 1979), japanischer Fußballspieler
 Tsugutoshi Ōishi (* 1990), japanischer Fußballspieler
Oishi bezeichnet außerdem:

 (3379) Oishi, ein Asteroid